Rousset hace referencia a varios artículos:

Localidades y comunas de Francia
 Le Rousset, población y comuna.
 Mesnil-Rousset, localidad y comuna.
 Rousset (Altos Alpes), comuna.
 Rousset (Bocas del Ródano), comuna. 
 Rousset-les-Vignes, población y comuna.

Personas
Alain Rousset, político socialista.
Camille Rousset, historiador.
Christophe Rousset, clavecinista.
David Rousset, escritor y activista político.
Francisco Rousset de Jesús y Rosas
Gilles Rousset, exfutbolista.
Guillermo Rousset Banda, traductor.
Jean Rousset, crítico literario suizo.